Пятый сезон американского драматического телесериала «24 часа», также известный как «Пятый день». Премьера состоялась 15 января 2006 года на Fox, и сезон выходил в эфир до 22 мая. Старт сюжетной линии в 7:00 утра — в то же время, как и предыдущий сезон.

Сезон получил подавляющее признание критиков и рассматривается как лучший сезон шоу. Он получил двенадцать номинаций на премию «Эмми» с пятью победами.

Обзор сезона 

Пятый сезон начинается через 18 месяцев после окончания четвёртого сезона. Скрывающийся от всех Джек Бауэр (Jack Bauer), бывший руководитель и сотрудник КТО (Counter Terrorist Unit), работает разнорабочим на нефтеперерабатывающем заводе под псевдонимом «Фрэнк Флинн» (Frank Flynn) в Мохаве, штат Калифорния. В этот день должна состояться важная историческая встреча президента Логана (Charles Logan) с президентом России Юрием Суваровым (Yuri Suvarov). В это время события принимают трагический оборот.

Пятый сезон, единственный из всех сезонов, который можно разделить на 3 основных акта:
 В первом акте убийства двух близких друзей вынуждают Джека раскрыть себя (китайцы всё ещё считают его мёртвым). Он пытается спасти невинных людей от атаки российских сепаратистов.
 Во втором акте террористы получают контроль над нервно-паралитическим газом с помощью коррумпированных чиновников.
 В третьем, заключительном акте, Джек обнаруживает, что заговор исходит от самого президента и стремится уличить его в государственной измене.

Основные сюжетные линии 
 Джек расстроен убийством Давида Палмера и это становится его личной вендеттой.
 Джек вступает в контакт с людьми, которые думали, что он умер: дочь Ким Бауэр (Kim Bauer), подруга Одри Рэйенс (Audrey Raines).
 Первая леди Марта Логан (Martha Logan) пытается исправить ошибки президента.
 Вице-президент Хол Гарнер (Hal Gardner) убеждает президента ввести в Лос-Анджелесе военное положение без одобрения Конгресса США.
 Хлоя О’Брайен (Chloe O’Brian) теряет сразу двух близких ей мужчин за сутки: один умирает, другой задержан за соучастие в убийстве.
 Авторитет Билла Бьюкенена (Bill Buchanan’s) в КТО подрывает сначала Линн Мак-Гилл (Lynn McGill), потом Карен Хейс (Karen Hayes), которые в итоге соглашаются с ним и становятся единомышленниками.

Сюжет

Повороты сюжета, влияющие на следующие сезоны 
 Смерть Дэвида Палмера, Мишель Десслер, Эдгара Стайлса и Тони Алмейда.
 Конец президентства Чарльза Логана.
 Напряжение в отношениях между Джеком Бауэром и министром обороны США Джеймсом Хеллером (James Heller).
 Дружба между Биллом Бьюкененом и Карен Хейс.
 Бывшие супруги Хлоя и Моррис О’Брайен объединяются.
 Джека Бауэра захватывают китайцы во главе с Ченг Джи.

Персонажи

Основной состав 
 Кифер Сазерленд — Джек Бауэр (24 эпизода)
 Ким Рейвер — Одри Рейнс (23 эпизода)
 Мэри Линн Райскаб — Хлоя О’Брайан (24 эпизода)
 Карлос Бернард — Тони Алмейда (6 эпизодов)
 Грегори Итцин — Президент Чарльз Логан (23 эпизода)
 Джеймс Морисон — Билл Бьюкэнон (23 эпизода)
 Роджер Кросс — Кёртис Мэннинг (19 эпизодов)
 Луис Ломбарди — Эдгар Стайлс (13 эпизодов)
 Джин Смарт — Первая Леди Марта Логан (23 эпизода)

Специально приглашённые актёры 
 Деннис Хэйсберт — Дэвид Палмер (1 эпизод)
 Шон Эстин — Линн Макгилл (4 эпизода)
 Уильям Дивейн — Джеймс Хеллер (3 эпизода)
 Элиша Катберт — Ким Бауэр (2 эпизода)
 Рейко Эйлсворт — Мишель Десслер (1 эпизод)

Приглашённые актёры

Производство 
Десятиминутный приквел к пятому сезону был доступен уже на DVD с четвёртым сезоном. Приквел происходит через год, после окончания четвёртого сезона и за полгода до начала пятого. Хлоя О’Брайен встречается с Джеком в Чикаго, штат Иллинойс. Она рассказывает ему, что база данных с аутопсией Джека была взломана и, вероятно, злоумышленники узнали, что результаты вскрытия Бауэра были подделаны. Это означает, что фальсифицированная в конце четвёртого сезона смерть Джека может быть раскрыта. Сразу после встречи с Хлоей за Джеком начинается преследование, но ему удаётся избавиться от хвоста.

Рекламный трейлер 
Трейлер пятого сезона резюмировал итог четвёртого сезона и подчёркивал, что эфир пятого сезона будет непрерывен. Непрерывная трансляция была и у четвёртого сезона, а трансляцию предыдущих трёх сезонов приходилось разбивать на несколько частей по разным причинам. В этом ролике были продемонстрированы сцены с Джеком Бауэром с высоты птичьего полёта, тогда как в самом сериале таких ракурсов избегают, предпочитая показывать всё на уровне глаз.

Смерти важных персонажей 
В этом сезоне, в отличие от предыдущих, погибает особенно много важных персонажей сериала: бывший президент Дэвид Палмер, восстановившие свои отношения Мишель Дэслер и Тони Алмейда, сотрудник КТО Эдгар Стайлз, помощник президента Уолт Каммингс, приглашённая звезда Шон Астин в роли Линна Макгилла. Под угрозой оказались жизни Аарона Пирса и брата президента Уэйна Палмера. Актёр Деннис Хэйсберт был против убийства его героя, Дэвида Палмера, поэтому отказался сниматься в этой сцене. После личной встречи со съёмочной группой шоу он смягчился, но остался при своём мнении.

Спин-офф 
В конце пятого сезона проникнуть на подводную лодку Джеку Бауэру помогает Тим Руни (Tim Rooney), роль которого исполняет . Этот же актёр играет Джейсона Блэйна в спин-оффе — веб-сериале «Новичок».

Эпизоды

Музыка 

14 ноября 2006 года лейбл Varèse Sarabande выпустил диск с саундтреком к четвёртому, пятому сезонам и игре 24: The Game.

Показ и критика 
Сезон выходил по понедельникам в 21:00 по североамериканскому восточному времени на канале Fox с 15 января по 22 мая 2006 года.

Отзывы

Награды и номинации

Релиз

Примечания 

24 часа (телесериал)
Телесезоны США 2006 года